Fausta, dama romana 
 Fausta Cornèlia, filla del dictador Luci Corneli Sul·la
 Flàvia Maximiana Fausta, filla de Maximià Herculi i esposa de Constantí el Gran
 Fausta, emperadriu bizantina esposa de Constant II
 Fausta, òpera de Donizetti
 Fausta, òpera de Bandini